Кондро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Мессина.

Население составляет 517 человек (2008 г.), плотность населения составляет 103 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 98040. Телефонный код — 090.

Покровителем коммуны почитается святой Вит, мученик, празднование 15 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.condro.me.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/